«Дом с паранормальными явлениями 2» () — американская комедия режиссёра Майкла Тиддеса по сценарию Марлона Уайанса и Рика Альвареза, пародирующая известные псевдодокументальные фильмы ужасов. Слоган фильма — «Нагнали страху аж до сиквела». Продолжение фильма «Дом с паранормальными явлениями». В России имеет возрастное ограничение 18+, в США — R.

Сюжет 
После событий, показанных в первом фильме проходит год. Жизнь Малколма начинает входить в нормальное русло. Он решает начать жить вместе со своей новой девушкой очаровательной блондинкой Меган, которая имеет двоих детей от первого брака. Однако это не смущает Малколма, он просто мечтает о тихом семейном счастье, и именно Меган сможет дать его ему. Вместе с новой семьёй Малколм переезжает в новый дом, где по привычке ставит большое количество камер. И сразу же в доме начинают происходить всевозможные несчастья. Так, в самом начале рвётся канат и огромный железный сейф падает прямо на собаку Малколма. Меган сначала не верит в различные паранормальные явления, которые происходили с её парнем раньше, однако постепенно она понимает, что Малколм ей совсем не врал. Однако настоящий страх начинается тогда, когда по соседству с домом Малколма поселяется его внезапно воскресшая девушка Киша.

В ролях

Пародии 
 Астрал — использование аппарата (противогаза) для общения с духами.
 Сияние — Малколм с топором, воображаемого друга Уаета зовут Тони.
 Заклятие — Малколм играет в прятки с Уаетом, Бекки стукается головой о стену, исписанные стены и оставленная записка под дверью куклой Аннабель, в конце фильма демонологи изгоняют дух из дома.
 Синистер — Малколм находит видеоплёнки и просматривает их, сцена с коробкой.
 Одержимая — в начале фильма одержимая Киша нападает на Малкольма и Рэй Рэя в машине, Малкольм приходит в церковь, в конце фильма священник хотел застрелиться.
 Шкатулка проклятия — Бекки одержима шкатулкой.
 Проклятие Аннабель — кукла Аннабель мстит Малколму.
 Паранормальное явление 3 — основная пародия фильма.
 Паранормальное явление 4 — основная пародия фильма.
 Зловещие мертвецы: Чёрная книга — в конце фильма Бекки выблевывает кровь в рот Малкольма, затем Малкольм выблевывает кровь в шкатулку.
 Паранормальное явление: Метка Дьявола — образ Киши, пришедшей в дом Малкольма.
 Во все тяжкие — Малкольм общается с профессором, который изготавливает наркотики.
 Птицы (фильм) - Во время приготовления Малкольмом цыплёнка, он оживает и начинает атаковать героев.

Отсылки 
 Во все тяжкие
 Сверхъестественное (телесериал)

Производство 
8 апреля 2013 года появилось подтверждение, что Марлон Уэйанс, Open Road Films и IM Global Octane будут снимать продолжение в связи с финансовым успехом первого фильма. 3 мая 2013 года стало известно, что премьера сиквела «Дом с паранормальными явлениями 2» будет 28 марта 2014 года. 24 августа 2013 года было объявлено, что Джейми Прессли, Эшли Рикардс и Габриэль Иглесиас присоединились к актёрскому составу фильма.

Основные съёмки и производство проходили с 26 августа по 29 сентября 2013 года. 18 января 2014 года стало известно, что премьера фильма будет перенесена на три недели позже, с 28 марта на 18 апреля 2014 года.

Прокат 
В России премьера состоялась 17 апреля 2014 года.

Критики 
Как и его предшественник, "Дом с привидениями 2" получил отрицательные оценки критиков. 

На сайте Rotten Tomatoes фильму имеет рейтинг 8% на основании 38 рецензий критиков, со средней оценкой 2 из 10. Критический консенсус сайта гласит: «Небрежный, вульгарный и безумный. "Дом с привидениями 2" может вызвать пару смешков, но в основном, картина - это ряд ссылок на поп-культуру и грубые шутки, которые не достигают намеченных целей» . 

Другой сайт обзоров, Metacritic, дал фильму 17 баллов из 100, основываясь на 16 отзывах .

Брюс Демара из «Toronto Star» присудил фильму одну половину звезды из четырёх, сказав: «Это мерзкая, жалкая, ужасная трата времени, фильм для дебилов, оскорбительный на всех уровнях. Он громкий и очень глупый, нужно задаться вопросом, как такой ужасный фильм вообще можно было сделать, настолько он плох. К большому сожалению, это не смешно, даже совсем немного " .

Примечания 

Кинокомедии 2014 года
Комедийные фильмы ужасов
Кинопародии США
Фильмы-сиквелы
Чёрные комедии США
Фильмы о Калифорнии
Фильмы на английском языке
Независимые фильмы США
Фильмы Майкла Тиддеса